HER ou her peut faire référence à :

Her 
Her est une abréviation qui peut signifier :
 Hercules, Herculi, le nom latin et son génitif de la constellation d'Hercule.

Her est un nom qui peut signifier :
 Her, un groupe de soul français, originaire de Rennes.

her est un code qui peut désigner :
 her, le héréro, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Patronymes 

 Ahney Her (1993-), une actrice américaine.

Autres 
Her, un film écrit et réalisé par Spike Jonze, sorti en 2013.

HER 

HER est un code qui peut signifier :
 .

HER est un sigle qui peut signifier :
 H.E.R. (où H.E.R. signifie Having Everything Revealed), une chanteuse américaine ;
 , une revue universitaire d'opinion et de recherche traitant de l'éducation.

Abréviation